Царствование Михаила Фёдоровича

События 
 14 июля — у царя родилась третья дочь и четвёртый ребёнок Анна (1630—1692; в постриге Анфиса).
 Возле Ирбита в Зауралье выстроен железоделательный завод.
 Открылась мануфактура парчовых тканей голландца Фирмбрандта.
 Патриарх Филарет повелел составить «Новый летописец» — официальную историю Русского государства с конца правления Ивана IV.
 Казаки енисейского атамана Ивана Галкина основали на притоке Ангары, Илиме, Илимский острог и с помощью тунгусов открыли волоковый путь с Енисея через Илим на верховья Лены.

Родились 
 Анна Михайловна (14 июля 1630 — 27 октября 1692) — царевна, дочь царя Михаила Фёдоровича и его второй жены Евдокии Лукьяновны.
 Волконский, Федул Фёдорович (25 апреля 1630 — 11 мая 1707) — стольник и окольничий; единственный сын воеводы и дипломата, князя Фёдора Волконского-Шерихи.
 Котошихин, Григорий Карпович (1630—1667) — чиновник Посольского приказа, перебежавший в Швецию.
 Разин, Степан Тимофеевич (около 1630 года, станица Зимовейская на Дону — 6 [16] июня 1671, Москва) — донской казак, предводитель восстания (1670—1671).

Умерли 
 Морозов, Василий Петрович (ум. 1630) — военный и государственный деятель, окольничий, боярин, воевода.

См. также 
 1630 год

Примечания 

1630 год в России
1630 год
Хронология истории России
Все хронологические списки